Frauenmärsche steht für bestimmte demonstrativ-politische Frauen-Veranstaltungen:
Frauenmarsch (Südafrika), 1956
Marsch der Poissarden, Frankreich 1789 
Woman Suffrage Procession, 1913 
Women’s March on Washington, 2017